Le dimanche  est le 141 jour de l'année 1888.

Naissances 
 Jō Iimura (mort le ), général de l'armée impériale japonaise durant la guerre du Pacifique
 Mannes Francken (mort le ), footballeur néerlandais
 Michio Yuzawa (mort le ), bureaucrate et ministre japonais
 Winfried Otto Schumann (mort le ), physicien allemand

Décès 
 Christian Frederik Molbech (né le ), écrivain danois

Voir aussi 
 20 mai et mai 1888